

Села:
 Андріївське — Запорізька область, Пологівський район
 Андріївське — Сумська область, Конотопський район
Заповідне урочище:
 Андріївське — заповідне урочище, Миколаївська область

Див. також 
 Андреєвське